

Presentación Previa 
La pareja alemana formada por Andre Begemann y Martin Emmrich son los campeones defensores, pero no pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja británica formada por los hermanos Ken Skupski y Neal Skupski son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a la pareja italiana Andrea Arnaboldi y Alessandro Giannessi.

Cabeza de serie 

  Dominik Meffert /  Philipp Oswald (Cuartos de final)
  Dustin Brown /  Rameez Junaid (Semifinales)

<li> 'Ken Skupski /  Neal Skupski (Campeones)
<li> Nikola Ćirić /  Goran Tošić (Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Szczecin 2013